Томми Шервен (; ) — норвежский футбольный судья.

Дебютировал в качестве судьи в 1984 году. Как судья ФИФА обслуживал международные матчи с 2001 до 2012 года. С 2013 года больше не входит в список судей ФИФА, так как достиг международного пенсионного возраста — 45 лет. Был главным судьёй финального матча Кубка Норвегии между Grenland и Vålerenga в 2002 году.

На международном уровне судил отборочные матчи к Евро-2008, Евро-2012 и Чемпионату мира 2010 года.

Национальная карьера (главный судья)

Международная карьера (главный судья)

Ссылки 
 Сайт судьей Норвегии

Примечания 

Футбольные судьи Норвегии